Niemcy:
 Sornzig-Ablaß – dzielnica Mügeln

Osoby:
 Bruno Ablaß – niemiecki polityk
 Friedrich Ablass – niemiecki polityk